Тодд Эндрю Вудбридж (; родился 2 апреля 1971 года в Сиднее, Австралия) — австралийский теннисист и телекомментатор. Выдающийся мастер игры в парном разряде: член Международного зала теннисной славы; обладатель карьерного Большого шлема в мужском парном разряде и миксте; олимпийский чемпион по теннису (1996) в парном разряде; двукратный победитель Итогового чемпионата ATP в парном разряде (1992, 1996); двукратный обладатель Кубка Дэвиса (1999, 2003) в составе сборной Австралии; бывшая первая ракетка мира в парном рейтинге; полуфиналист одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-1997); победитель 85 турниров ATP (лишь два — в одиночном разряде); победитель семи юниорских турниров Большого шлема в парном разряде; финалист трёх юниорских турниров Большого шлема в одиночном разряде.

Общая информация 
8 апреля 1995 года женился на девушке по имени Наташа. У пары два ребёнка: дочь Зара Роуз (родилась 12 декабря 2000 года) и сын Бо Эндрю (родилась 6 августа 2002 года).

Тренировался у бывшего профессионального теннисиста Десмонда Тайсона. Помимо тенниса увлекается игрой в гольф.

Спортивная карьера

Начало карьеры 
Тодд Вудбридж известен как один из лучших игроков парного разряда в истории. Ещё в юниорские годы ему удалось выиграть рекордные семь турниров Большого шлема в парном разряде (5 с Джейсоном Столтенбергом и 3 с Юханом Андерсоном). Однако ему не удалось собрать «карьерный» шлем в юниорах — три сезона с титулами каждый раз заканчивались неудачами на Открытом чемпионате США).

Первые выступления на взрослом уровне Вудбридж предпринял в 1987 году. В этом сезоне он впервые выступил на взрослом турнире серии Большого шлема, сыграв в миксте на Уимблдоне. Дебют во всех остальных разрядах на Большом шлеме пришёлся на 1988 год на Открытом чемпионате Австралии. В 1990 году он выиграл первые парные титулы в АТП-туре (в Касабланке в дуэте с Саймоном Юлом и в Брисбене с Джейсоном Столтенбергом). С последним он также достиг двух четвертьфиналов Большого шлема в мужских парах, а в миксте стал победителем Открытого чемпионата США в команде с Элизабет Смайли. В одиночном разряде в 1990 году Вудбридж смог выйти в дебютный финал в Туре, достигнув его на соревновании в Нью-Хейвене.

С 1991 года Вудбридж всё чаще начал играть в паре с Марком Вудфордом, который стал его постоянным партнёром на протяжении многих сезонов. На Открытом чемпионате Австралии их дуэт смог выйти в полуфинал, а в одиночках Тодд смог выйти в четвёртый раунд, что стало его лучшим достижением на этом турнире. Вудбридж и Вудфорд за сезон выиграли четыре совместных титула, а также дошли ещё до полуфинала Открытого чемпионата США. Тодд всего в 1991 году выиграл шесть парных титулов и впервые вошёл в топ-10, а также дебютировал на Итоговом парном турнире. В том же году он впервые был заигран за сборную Австралии в Кубке Дэвиса.

1992-2000 (№ 1 в парном теннисе в альянсе с Марком Вудфордом) 
С 1992 года началась эпоха доминирования пары Вудбридж Вудфорд. На Открытом чемпионате Австралии они взяли первый совместный титул Большого шлема. На Уимблдонском турнире они достигли полуфинала после чего Вудбридж стал первой ракеткой мира в парном теннисе. Также полуфинала они достигли и на Открытом чемпионате США. Всего за сезон 1992 года Вудбридж и Вудфорд выиграли восемь совместных турниров, в том числе и Итоговый чемпионат. В миксте Тодд также смог достичь успеха, выиграв в паре с Аранчей Санчес-Викарио Открытый чемпионат Франции. В одиночном разряде он смог выйти в финал на турнире в Сеуле.

В 1993 году Вудбридж вновь смог сыграть в финале турнира в Сеуле в одиночном разряде. В парах за сезон он выиграл шесть титулов (пять из них с Вудфордом). Главным достижением австралийцев в 1993 году стала победа на Уимблдонском турнире. В миксте Вудбридж добился успеха сразу на двух Больших шлемах. В Австралии он выиграл в паре с Аранчей Санчес-Викарио, а в США стал чемпионом в дуэте с Хеленой Суковой. В сезоне Тодд регулярно играл за сборную Австралии и смог с ней достичь финала Кубка Дэвиса, в котором его команда всё-таки уступила сборной Германии.

В 1994 году Вудбридж и Вудфорд выиграли ещё пять титулов в основном туре ассоциации. Они смогли повторить прошлогодний успех и защитить звание чемпионов Уимблдонского турнира. Также они достигли финала на Открытом чемпионате США. В миксте Вудбридж снова показал хорошие результаты и победил на одном Большом шлеме (на Уимблдоне в паре с Суковой) и с ней же вышел финал в Австралии, а с Яной Новотной достиг решающего матча в США). Победа на Уимблдоне позволила Вудбриджу оформить «карьерный Большой шлем» в миксте. В одиночном разряде результаты Тодда вновь были скромнее, но он сумел выйти в свой четвёртый личный финал в Туре на турнире в Ньюпорте.

В 1995 году Вудбридж и Вудфорд захватили лидерство в парном теннисе. На их счету семь титулов за сезон и два из них на Больших шлемах (третий титул на Уимблдоне и первый на Открытом чемпионате США). Вудбридж впервые в карьере стал первой ракеткой мира по итогам сезона. В мае 1995 года Тодд смог впервые выиграть титул АТП в одиночном разряде, победив на грунтовом турнире в Корал-Спрингс. В июне он достиг ещё одного финала на траве в Ноттингеме.

В 1996 году доминирование Вудбриджа и Вудфорда продолжилось. На их счету сразу 12 выигранных турниров за сезон. Они смогли победить на Уимблдоне, Открытом чемпионате США и Итоговом чемпионате. Также в их активе оказалось золото на Олимпийских играх в Атланте. В 1996 году Вудбридж смог выйти в наиболее значимый финал в своей одиночной карьере. Он достиг решающего матча турнира уровня Мастерс в Торонто, в котором однако проиграл южно-африканцу Уэйну Феррейре — 2-6, 4-6.

1997 год принёс Вудбриджу и Вудфорду два титула Большого шлема. Они победили второй раз в карьере на Открытом чемпионате Австралии и в пятый раз подряд стали чемпионами Уимблдона. Всего на счету австралийского дуэта пять титулов в сезоне, а также первый финал на Открытом чемпионате Франции.Третий год подряд Вудбридж завершил сезон в ранге первой ракетки мира и завоевал за карьеру уже более 50-ти парных титулов. В начале 1997 года Вудбридж выиграл свой второй и последний в карьере титул в одиночном разряде, взяв его на турнире в Аделаиде. В феврале он сыграл в финале зального турнира в Мемфисе. В июле Вудбридж сделал главное достижение для себя на Больших шлемах в одиночном разряде. Он сумел пройти в полуфинал Уимблдонского турнира, попутно переиграв среди прочих Майкла Чанга, Патрика Рафтера и Николасу Кифер. Проиграл лидер парного тенниса на тот момент, лишь первому в мире в одиночном разряде — Питу Сампрасу. Выступление на Уимблдоне позволило Вудбриджу впервые в карьере войти в топ-20 одиночного рейтинга и занять в нём самую высокую для себя — 19-ю позицию.

В 1998 году Вудбридж повторил лучшее достижение в Австралии в одиночном разряде, пройдя в четвёртый раунд. В парном разряде вместе с Вудфордом он достиг финала. Также в финал они прошли на Уимблдоне, где впервые за шесть лет проиграли. 1998 год принёс Вудбриджу и Вудфорду пять выигранных турниров, но ни одного на крупных турнирах и по итогам года Тодд занял пятое место рейтинга. 1999 год сложился для австралийцев ещё хуже — впервые с 1992 года они не смогли выйти в финал на турнирах серии Большого шлема по ходу сезона. По ходу сезона они выиграли два совместных титула, а третью победу на турнирах 1999 года Вудбридж одержал в паре с Джимом Курье. Но в 1999 году Тодду удалось сделать важное достижение. Он впервые стал обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Австралии и внёс свой вклад, победив с Вудфордом в парной встрече матча против сборную Франции. Итоговый счёт того финала был 3-2 в пользу команды Австралии.

В 2000 году Вудбридж и Вудфорд провели последний совместный сезон, по окончании которого Марк завершил профессиональную карьеру. Им далось успеть собрать «карьерный Большой шлем» в мужском парном разряде. Австралийцем не хватало только победы на Открытом чемпионате Франции и в том сезоне они смогли собрать полный список титулов на всех четырёх Больших шлемах за карьеру. Также Вудбридж и Вудфорд смогли в шестой раз стать чемпионами на Уимблдонском турнире. На «домашних» Олимпийских играх, которые прошли в Сиднее Марк и Тодд остановились в шаге от второго подряд золота Олимпиады. В финале они проиграли канадской паре Себастьян Ларо и Даниэль Нестор, став серебряными призёрами. Всего в последнем совместном сезоне австралийцы выиграли восемь титуло, доведя счёт выигранных совместно турниров за карьеру до 61. Вудбридж по итогам года стал вторым по рейтингу парным игроком в мире в след за Марком Вудфордом. В 2000 году Вудбриджу удалось дважды сыграть в финалах в миксте (в Австралии с Аранчей Санчес-Викарио и на Ролан Гаррос с Ренне Стаббс).

2001-2005 (титулы в паре с Йонасом Бьоркманом) 

По завершении карьеры Марка Вудфорда новым постоянным партнёром Вудбриджа стал шведский теннисист Йонас Бьоркман. Уже в самом начале их партнёрство принесло успех. Бьоркман и Вудбридж выиграли Открытый чемпионат Австралии 2001 года. Весной они взяли два Мастерса: в Монте-Карло и Гамбурге. На Открытом чемпионате США Тодду удалось выиграть в миксте в тандеме с соотечественницей Ренне Стаббс. В 2002 году Бьоркман и Вудбридж взяли четыре титула, из которых самой значимой стала победа на Уимблдонском турнире.

В 2003 году Бьоркман и Вудбридж смогли выиграть сразу два титула Большого шлема за сезон. Они вновь победили на Уимблдоне и добавили в свой актив титул на Открытом чемпионате США. Всего в том сезоне они взяли четыре совместных титула. Также в том сезоне Вудбридж отметился второй победой в карьере в розыгрыше Кубка Дэвиса в составе сборной Австралии. В миксте лучшим результатом стал выход в финал Открытого чемпионата Австралии в команде с Элени Данилиду.

В 2004 году Бьоркман и Вудбридж третий год подряд выиграли Уимблдонский турнир. Для австралийца это уже стала девятая победа на Уимблдоне и поэтому показателю он абсолютный рекордсмен турнира в мужских парах. Всего дуэт с Йонасам принёс в сезоне три титула, и ещё одну победу Тодд одержал в паре с Полом Хенли. В миксте дважды за сезон Вудбридж добрался до финала (на Уимблдоне и Открытом чемпионате США) в партнёрстве с Алисией Молик.

Последним сезоном в карьере австралийского спортсмена стал 2005 год. В этом сезоне он перестал выступать в паре с Бьоркманом и стал сотрудничать с индийцем Махешем Бхупати. Это пара смогла выиграть только один турнир в самом начале года на соревновании в Сиднее. Этот трофей оказался последним в профессиональной карьере Вудбриджа. Последним турниром для него стал наиболее успешный Уимблдонский турнир.

Достижения карьеры 
Уже будучи игроком протура он несколько раз смог переписать рекорд основного тура ATP по количеству титулов в парных комбинациях, в итоге доведя свой результат до 83 титулов; в свой первый финал турнира АТР он пробился в 1988 году, а первую победу одержал в 1990-м, последний же свой турнир выиграл в 2005 году — в своём родном Сиднее (с Махешем Бхупати).

Ещё один рекорд в мужском парном разряде принадлежал совместно Вудбриджу и его многолетнему партнёру Марку Вудфорду: вместе они выиграли 61 турнир. «Вудиз» (), как их окрестили болельщики и журналисты, — одна из немногих пар в мире, завоевавших так называемый «карьерный» золотой Большой шлем, выиграв в разные годы все четыре турнира Большого шлема, а также Олимпийский титул в этом же разряде. Всего на счету Вудбриджа и Вудфорда две медали в парном разряде на таких турнирах: «золото» в Атланте (за это достижение они удостоены медали Ордена Австралии) и «серебро» в Сиднее. Вудбридж и Вудфорд пять раз признавались АТР лучшей парой года. В 2010 году Боб и Майк Брайаны сумели также достичь результата в 61 совместно выигранный турнир, а позже и значительно улучшить его.

Значительных успехов Вудбридж добился и после ухода Вудфорда из тенниса в 2000 году; со своим новым партнёром Йонасом Бьоркманом он выиграл за четыре года 14 турниров, в том числе пять турниров Большого шлема (три из них на Уимблдоне, доведя свой личный счёт на этом турнире до рекордных девяти побед).

Вудбридж успешно выступал и в смешанном парном разряде, где он также собрал карьерный Большой шлем с разными партнёршами; в общей сложности Вудбридж 14 раз играл в финалах турниров Большого шлема в смешанном разряде и одержал шесть побед (в том числе трижды в Открытом чемпионате США). Интересно, что дважды он встречался в финалах турниров Большого шлема со своим партнёром по мужским парам Вудфордом (счет 1-1).

Вудбридж дважды выигрывал со сборной Австралии Кубок Дэвиса, причём делал это с разными партнёрами: с Вудфордом в 1999 году и с Уэйном Артурсом в 2003 году. Всего он провёл за сборную 32 матча в парном разряде (25 побед и 7 поражений) и 9 игр в одиночном разряде (5 побед, 4 поражения). Во встрече со сборной Японии в 1996 году он принёс австралийцам три очка, выиграв и парную, и обе одиночные игры. Вудбридж также дважды выступал за сборную Австралии в рамках командного чемпионата мира АТР; в 1997 году команда при его участии пробилась в финал этого турнира, где уступила испанцам со счётом 0-3.

Несмотря на то, что основное внимание Вудбридж уделял игре в парах, на его счету 9 финалов турниров АТР в одиночном разряде, в том числе финал турнира серии ATP Super 9 (Торонто, в 1996 году; проиграл Уэйну Феррейре 2-6, 4-6) и две победы на турнирах серии АТР 250 (в 1995 и 1997 годах). В 1997 году он достиг наивысшей для себя девятнадцатой позиции в рейтинге игроков-одиночников, пробившись в полуфинал Уимблдонского турнира (победил в первом раунде посеянного вторым Майкла Чанга; проиграл посеянному первым Питу Сампрасу).

В 2010 году Вудбридж и Вудфорд были включены в списки Международного зала теннисной славы.

Рейтинг на конец года 

По данным официального сайта ATP на последнюю неделю года.

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (9)

Победы (2) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде + количество побед в миксте.

Поражения (7)

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (20)

Победы (16)

Поражения (4)

Финалы Итогового чемпионата ATP в парном разряде (4)

Победы (2)

Поражения (2)

Финалы Олимпийских турниров в мужском парном разряде (2)

Победы (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ATP в парном разряде (114)

Победы (83)

Поражения (31)

Несыгранные финалы (1)

Финалы турниров Большого шлема в смешанном парном разряде (14)

Победы (6)

Поражения (8)

Финалы командных турниров (5)

Победы (2)

Поражения (3)

История выступлений на турнирах 

NMS — не турнир серии Мастерс.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Австралии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде среди юношей
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском парном разряде
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в смешанном парном разряде
Победители Уимблдонского турнира в парном разряде среди юношей
Победители Уимблдонского турнира в мужском парном разряде
Победители Уимблдонского турнира в смешанном парном разряде
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском парном разряде
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в смешанном парном разряде
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде среди юношей
Победители Открытого чемпионата США по теннису в мужском парном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в смешанном парном разряде
Олимпийские чемпионы по теннису
Олимпийские чемпионы от Австралии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1996 года
Обладатели Кубка Дэвиса
Члены Международного зала теннисной славы
Награждённые медалью ордена Австралии
Теннисные комментаторы